Haekel ist der Familienname folgender Personen:

 Gotthold Haekel (1876–1945), deutscher Jurist und Politiker
 Josef Haekel (1907–1973), österreichischer Ethnologe

Siehe auch:
 Hakel (Begriffsklärung)